Носко́ва — фамилия, женская форма фамилии . Также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Носкова (Мошкова), Екатерина Евгеньевна (род. 1996) — российская биатлонистка.
 Носкова, Екатерина Михайловна (род. 1980) — российская бегунья на средние дистанции.
 Носкова, Линда (род. 2004) — чешская профессиональная теннисистка. 
 Носкова, Луиза Николаевна (род. 1968) — советская и российская биатлонистка.
 
 Носкова, Светлана Александровна (род. 1975) — российская тхэквондистка.
 Носкова, Татьяна Игоревна (род. 1990) — российская дзюдоистка.
 Носкова, Яна Сергеевна (род. 1994) — российская спортсменка (настольный теннис). Географические объекты 
 Носкова (река) — река в России, протекает в Кемеровской области.
 Носкова — деревня в Юрлинском районе Пермского края России.

 См. также 
 Носков
 Носково
 Носковский